Buisine peut désigner :

Patronyme 

 Alain Buisine (1949-2009) écrivain français ;
 Alphonse Buisine (1856-1918), chimiste français ; 
 Charles Buisine-Rigot (1820-1893), menuisier et sculpteur français ;
 Jean-Claude Buisine (1947-), homme politique français ;
 Jean-Luc Buisine (1961-), footballeur français ;
 Rémy Buisine (1990-), journaliste français ;

Autre 
 Buisine, instrument de musique de la famille des cuivres.

Répartition 
 Buisine est un patronyme relativement courant dans les proches environs de Lille et dont l'origine remonte au moins au  selon l'Armorial Général de Jean-Baptiste Rietstap.

Références 

Patronyme français